Meaghan Mikkelson (née le  à Régina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est une joueuse de hockey sur glace canadienne. Elle évolue au poste de défenseure dans la ligue élite féminine professionnelle. 

Avec l'équipe du Canada, elle a remporté trois médailles olympiques, deux médailles d'or aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, et une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018.  Elle a également participé à plusieurs éditions des championnats du monde, remportant 6 médailles d'argent et une médaille d'or.

Elle remporte la coupe Clarkson avec l'Inferno de Calgary, en 2016 et le championnat Suédois en 2018.

Biographie

Vie personnelle 
Elle est la sœur de Brendan Mikkelson.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004 || Badgers du Wisconsin || NCAA|| 32 || 7 || 7 || 14 || 34|| || || || ||
|- 
| 2004-2005 || Badgers du Wisconsin || NCAA || 35 || 7 || 13 || 20|| 35|| || || || ||
|-
| 2005-2006 || Badgers du Wisconsin || NCAA || 34 || 4 || 27 || 31 || 34|| || || || ||
|-
| 2006-2007 ||Badgers du Wisconsin || NCAA || 41 || 11 || 38 || 49 || 45|| || || || ||
|- 
| 2007-2008 || Chimos d'Edmonton  || WWHL || 24|| 10 || 9 || 19 || 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Chimos d'Edmonton || WWHL ||22 || 9|| 20|| 29|| 32|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 || Chimos d'Edmonton || WWHL  || 14|| 7|| 8|| 15|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Inferno de Calgary || LCHF || 15|| 2|| 9|| 11|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Inferno de Calgary || LCHF || 23|| 3|| 4|| 7|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Canada ||  || 16|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Inferno de Calgary || LCHF || 11|| 1|| 0|| 1|| 2|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2016-2017 || Inferno de Calgary || LCHF || 22|| 5|| 10|| 15|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Canada || AMHL || 15|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Luleå HF || SDHL || 6|| 1|| 4|| 5|| 2|| 7|| 1|| 2|| 3|| 12

|  142  ||  29  ||  85  ||  114 ||  148  ||  ||  ||  ||  || 

|  71 ||  11  ||  23 ||  34 ||  68  || 3 ||  1 || 2 || 3  || 0

Au niveau international 

| 2008 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde  || 5 || 0 || 0 || 0 ||2  || align="left" |  Médaille d'argent
|-
| 2009 ||align="left"|  || align="left" | Championnat du monde || 5 || 0 || 3 || 3 || 6|| align="left" |  Médaille d'argent
|-
| 2010 ||align="left"|  || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left" |  Médaille d'argent
|-
| 2011 ||align="left"|  || align="left" | Championnat du monde || 5 || 3 || 0 || 3 ||0 || align="left" |  Médaille d'argent
|-
| 2012 ||align="left"|  || align="left" | Championnat du monde|| 5 || 0 || 5 || 5 || 2|| align="left" |  Médaille d'or
|-
| 2013 ||align="left"|  || align="left" | Championnat du monde|| 5 || 1 || 3 || 4 ||6 || align="left" |  Médaille d'argent
|-
| 2014 ||align="left"|  || align="left" | Jeux olympiques || 4 || 0|| 1 || 1 || 4|| align="left" |  Médaille d'or
|-
| 2016 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 5 || 2 || 0 || 2 || 4|| align="left" |  Médaille d'argent
|-
| 2017 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 4 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left"| Jeux olympiques || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || align="left"|  Médaille d'argent

Liens externes
 Profil sur le site du Comité olympique canadien

Références 

Naissance le 4 janvier 1985
Naissance à Regina
Joueuse canadienne de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Championne olympique canadienne
Championne olympique de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseuse de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée d'argent olympique canadienne
Joueuse de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Joueuse des Inferno de Calgary
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Championne du monde de hockey sur glace
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010